Termin COCE ima više značenja.

 Kokainska estaraza, enzim
 Konzervacija i upotreba divljih populacija Coffea arabica ()